Die Qatar Mobil Open 1996 waren die 4. Ausgabe des Turniers in Doha. Das Turnier war als Turnier der International Series Teil der ATP-Serie. Es fand in der ersten Woche der Saison 1996 vom 1. bis 7. Januar 1996 statt.

Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel spielten 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan (englisch)

ATP Tour 1996
Tennisturnier in Doha